Die Saison 1989/90 war die 51. Spielzeit der 1. divisjon, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt siebten Mal in der Vereinsgeschichte Furuset IF.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 
 Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 Die Spielzeit auf der Website des norwegischen Eishockeyverbandes (norwegisch)

1989
Eishockeysaison 1989/90